Церкви, присвячені святому Олексію.



Одеська область 
 Церква Святого Олексія (Одеса)

Черкаська область 
 Церква Святого Олексія (Богодухівка)
Церкви за назвою
Церкви святого Олексія